Herbert Naumann ist der Name folgender Personen:

* Herbert Naumann (Künstler) (1918–2003), deutscher Bildhauer und Maler
 Herbert Naumann (Journalist) (1929–2018), deutscher Journalist